Príncipe — título de nobreza
 Príncipe Monarca —  príncipe que é chefe de estado

 Grão-príncipe — título dado ao filho do monarca que não é herdeiro do trono
 Consorte real — título dado ao consorte da princesa ou rainha
 Príncipe Imperial do Brasil
 Príncipe de sangue — príncipe da Casa Real Francesa
 Príncipe do senado — título da República Romana
 Príncipe-eleitor — membro do colégio eleitoral do Sacro Império Romano-Germânico

 Príncipe-bispo — príncipe do Sacro Império Romano-Germânico também membro da Igreja Católica
 Príncipe da Igreja — título criado pelo papa Bonifácio VIII para cardeais
 Príncipe (unidade) — lanceiros e espadachins da República Romana

Outros
 Copríncipes de Andorra — título nobiliárquico dos chefes de Estado de Andorra
 Ilha do Príncipe — ilha de São Tomé e Príncipe
 O Príncipe — obra de Nicolau Maquiavel
 O Príncipe (filme) — filme de Ugo Giorgetti, lançado em 2001
 Príncipe — nome vulgar da planta capim-limão (Cymbopogon citratus)
 Principes (botânica) — agrupamento taxonómico de angiospermas

Desambiguações de história
Desambiguações de política